Смердомля:

 Смердомля — река в Новгородской и Вологодской областях, приток Чагоды.
 Смердомля — деревня в Чагодощенском района Вологодской области.